

Арко — місто, штат Айдахо
 Арко — місто, штат Міннесота

Див. також 
 Арко (Італія)